Sabbione ima više značenja:
 Sabbione, Ferrara
 Sabbione, Pavia
 Sabbione, Reggio Emilia